El título Don't cry for me Argentina (o, en español, No llores por mí, Argentina) puede referirse a:

 «Don't cry for me Argentina», canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, del año 1976, basada en un discurso de Eva Perón;
 «Don't cry for me Argentina», versión de la cantante Madonna —del año 1996— de la canción anterior;
 El misterio Eva Perón (de título alternativo No llores por mí, Argentina), película argentina dirigida por Tulio Demicheli, del año 1987;
 No llores por mí, Argentina, álbum en vivo de la banda argentina Serú Girán, del año 1982.